Onderdistrict in Indonesië
 Bukit Intan (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pangkal Pinang van de provincie Bangka-Belitung 
Plaats in Indonesië
 Bukit Intan (Bukit Intan), een plaats in het regentschap Pangkal Pinang van de provincie Bangka-Belitung
 Bukit Intan Makmur, een plaats in het regentschap Rokan Hulu van de provincie Riau, Sumatra